Михайликівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Михайликівська сільська рада — Полтавська область, Козельщинський район
 Михайликівська сільська рада — Полтавська область, Шишацький район